JMT (platenlabel), een Duits jazzplatenlabel
 Jedi Mind Tricks, een Amerikaans hiphopduo
 John Muir Trail, een Amerikaans langeafstandswandelpad
 John Muir Trust, een Schotse natuurvereniging
 Journal of Music Theory, een academisch journal over muziektheorie en -analyse

Zie ook 
 JMTV